Neuhüttenalm bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Neuhüttenalm (Bad Wiessee), eine Alm bei Bad Wiessee im Mangfallgebirge
 Neuhüttenalm (Bayrischzell), eine Alm bei Bayrischzell im Mangfallgebirge